

Patronyme

 Famille Byron
 Allegra Byron (1817-1822), fille naturelle de George Gordon  Byron et de Claire Clairmont
 William Byron (1722-1798), homme politique britannique
 John Byron (1723-1786), amiral et explorateur britannique
 George Gordon Byron, dit « Lord Byron » (1788-1824) : petit-fils du précédent ; il est lord, poète britannique et théoricien du Mouvement Romantique qu'il lance en Europe avec Goethe et Chateaubriand 
 Ada Byron (1815-1852), fille de Lord Byron et plus tard, du fait de son mariage, comtesse de Lovelace, mathématicienne britannique
 Robert Byron (13e baron Byron) (1950-), noble britannique
 Arthur Byron (1872-1943), acteur américain
 William D. Byron (1895-1941), homme politique américain
 Katharine Byron (1903-1976), femme politique américaine
 Robert Byron (1905-1941), écrivain anglais
 Goodloe Byron (1929-1978), homme politique américain
 Beverly Byron (1932-), femme politique américaine
 David Byron (1947-1985), chanteur de rock anglais
 Ellen Byron (1956-),romancière, scénariste et productrice américaine, auteure de roman policier
 Don Byron (1958-), compositeur, saxophoniste et clarinettiste de jazz américain

Personnalités
Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter les listes générées automatiquement pour Byron

Toponyme
En Grèce, dans l'agglomération d'Athènes, Byron est une municipalité.

Aux États-Unis, 
 Byron (Californie)
 Byron (Géorgie)
 Byron (Illinois)
 Byron (Maine)
 Byron (Michigan)
 Byron (Minnesota)
 Byron (New York)
 Byron (Ohio)
 Byron (Oklahoma)
 Byron (Wisconsin)
 Byron (Wyoming)
 Glacier Byron (Alaska)

Sur la planète Mercure, Byron est un cratère d'impact.

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom américain